Die Saison 2003/04 war die 14. und letzte Spielzeit der Regionalliga als zweithöchste Spielklasse im Frauenfußball. 59 Mannschaften spielen in fünf Gruppen um den Aufstieg in die Bundesliga bzw. gegen den Abstieg in die Verbands-/Oberliga. 

Die Meistertitel sicherten sich Victoria Gersten, Tennis Borussia Berlin, die SG Essen-Schönebeck, der TuS Niederkirchen und der TSV Crailsheim. Die SG Essen-Schönebeck und der TSV Crailsheim schafften in der Aufstiegsrunde den Sprung in die Bundesliga. Darüber hinaus stand die Saison im Zeichen der Qualifikation für die neu geschaffene 2. Bundesliga.

Nord 

Meister Victoria Gersten verzichtete auf die Aufstiegsrunde zur Bundesliga. Die Frauenfußballabteilung des Wittenseer SV schloss sich dem Verein Holstein Kiel an.

Nordost

West 

Der TuS Köln rrh. 1874 und der FCR 2001 Duisburg II verzichteten auf einen Antrag für die 2. Bundesliga.

Südwest 

Der TuS Niederkirchen hat nur einen Lizenzantrag für die Bundesliga gestellt. Da die Mannschaft in der Aufstiegsrunde gescheitert ist blieb der Verein Regionalligist.

Süd 

Die Regionalliga Süd wurde nach dieser Saison aufgelöst.

Literatur 
 

2003 04
Regionalliga 2003